Blanchflower ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Blanchflower (1926–1993), nordirischer Fußballspieler
 Jackie Blanchflower (1933–1998), nordirischer Fußballspieler
 Olly Blanchflower (* 1952), britischer Musiker